Antennas to Hell — сборник лучших песен группы Slipknot, вышедший в 2012 году. Альбом дебютировал под номером 18 в чарте США Billboard 200 с продажами более чем 16,000 копий за первую неделю. Последний альбом с Джои Джордисоном в качестве барабанщика до ухода из группы в 2013 году.

Критика 
Antennas to Hell в целом был хорошо принят критиками. Рик Флорино из Artistdirect заявил что, «Их послужной список продолжает быть безупречным и, в отличие от многих своих современников, они пережили ню-метал, металкор, и любые другие тенденции которые только можно себе представить. Они последние кто стоит как камень среди мужчин, и Antennas to Hell прекрасно покрывает их теперь легендарную карьеру с бликами от каждого выпуска и несколько умопомрачительных бонусов.»

Список композиций

Участники записи 
Помимо их настоящих имён, участники группы используют цифры от нуля до восьми.

 (#0) Сид Уилсон — DJ, клавишные
 (#1) Джои Джордисон — ударные
 (#2) Пол Грей — бас-гитара, бэк-вокал (посмертный релиз)
 (#3) Крис Фен — перкуссия, бэк-вокал
 (#4) Джош Брэйнард — гитара (На треках 1-5)
 (#4) Джеймс Рут — гитара (На треках 6-19)
 (#5) Крэйг Джонс — сэмплирование, клавишные
 (#6) Шон Крейен — перкуссия, бэк-вокал
 (#7) Мик Томсон — гитара
 (#8) Кори Тейлор — вокал

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Slipknot
Альбомы Roadrunner Records